De toonhoogte (Engels: pitch) van een toon is het aantal trillingen per seconde, de frequentie, van de grondtoon. De toonhoogte wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

In de muzieknotatie geeft een noot op de notenbalk de te spelen toon aan. Hoe hoger de noot op de balk genoteerd staat, hoe hoger de toon. De muzieksleutel van de notenbalk geeft aan wat het bereik van de notenbalk is. De precieze hoogte is ook afhankelijk van de gebruikte stemming van muziekinstrumenten. Veel muziekinstrumenten zijn gelijkzwevend gestemd, maar een viool als solo-instrument wordt meestal rein gestemd.

Toonhoogtetabel op basis van gelijkzwevende stemming 

De onderstaande tabel bevat de frequenties en MIDI-nummers van de tonen in gelijkzwevende stemming, waarbij de stemtoon A4 op 440 Hz is gestemd. In de meest linker kolom staan de namen van de tonen en in de bovenste rij staan de nummers van de octaven.

Ter vergelijking is een pianoklavier afgebeeld. De tonen C4 en A4 verwijzen naar de overeenkomende toets op het pianoklavier. Toetsen die alleen voorkomen op een uitgebreide piano met 108 toetsen, zijn lichtgrijs gemarkeerd. Toetsen die op geen enkele piano voorkomen, zijn donkerder grijs gemarkeerd.

Toonhoogtetabel op basis van reine stemming 
In de reine stemming komen de volgende toonhoogten voor. De tabel toont exacte waarden, met repeterende decimalen tussen haken. 

{| class="wikitable" style="text-align:center;width:800px;"
!  !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
!C
|	16,5||33||66||132||264||528||1056||2112||4224||8448
|-
!C&sharp;
|	17,40234375||34,8046875||69,609375||139,21875||278,4375||556,875||1113,75||2227,5||4455||8910
|-
!D
| 	18,5625||37,125||74,25||148,5||297||594||1188||2376||4752||9504
|-
!E&flat;
|	19,[5]||39,[1]||78,[2]||156,[4]||312,[8]||625,[7]||1251,[5]||2503,[1]||5006,[2]||10012,[4]
|-
!E
|	20,625||41,25||82,5||165||330||660||1320||2640||5280||10560
|-
!F
|	22||44||88||176||352||704||1408||2816||5632||11264
|-
!F&sharp;
|	23,203125||46,40625||92,8125||185,625||371,25||742,5||1485||2970||5940||11880
|-
!G
|	24,75||49,5||99||198||396||792||1584||3168||6336||12672
|-
!A&flat;
|	26,[074]||52,[148]||104,[296]||208,[592]||417,[185]||834,[370]||1668,[740]||3337,[481]||6674,[962]||13349,[925]
|-
!A
|	27,5||55||110||220||440||880||1760||3520||7040||14080
|-
!B&flat;
|	29,[3]||58,[6]||117,[3]||234,[6]||469,[3]||938,[6]||1877,[3]||3754,[6]||7509,[3]||15018,[6]
|-
!B
|	30,9375||61,875||123,75||247,5||495||990||1980||3960||7920||15840
|}

Toonhoogtes in gelijkzwevende en reine stemming 
In de onderstaande tabel staan de toonhoogtes van de tonen van een gelijkzwevend gestemd instrument bij een stemtoon van 440 Hz. Ter vergelijking zijn de frequenties van de grote-tertsladder van c‑eengestreept of C4 in de reine stemming opgenomen. De tabel vermeldt ook de toonafstanden tot c‑eengestreept. In deze kolommen staan geen frequenties maar verhoudingen van twee frequenties in cents.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Frequenties en toonafstanden.
!||||colspan=2|Gelijkzwevend||colspan=2|Reine stemming
|-
!||||hertz(afgerond)||cents(exact)
!hertz (exact)||cents(afgerond)
|-
! style="width:4em;"| c'
|
| 261,6||0||264||0
|-
! style="width:4em;"| cis'des'
|
|272,2||100
|-
! style="width:4em;"| d'
|
|293,7||200||297||204
|-
! style="width:4em;"| es'dis'
|
|311,1||300
|-
! style="width:4em;"| e'
|
|329,6||400||330||386
|-
! style="width:4em;"| f'
|
|349,2||500||352||498
|-
! style="width:4em;"| fis'ges'
|
|370,0||600
|-
! style="width:4em;"| g'
|
|392,0||700||396||702
|-
! style="width:4em;"| as'gis'
|
|415,3||800
|-
! style="width:4em;"| a'
|
|440||900||440||884
|-
! style="width:4em;"| bes'ais'
|
|466,2||1000
|-
! style="width:4em;"| b'
|
|493,9||1100||495||1088
|-
! style="width:4em;"| c"
|
|523,3||1200||528||1200
|}

Zie ook 
 Stemtoon
 Temperatuur (muziek)
 Harmonische boventoonreeks

Externe bron 
 Beluister een zelf in te stellen toonhoogte

Muziektheorie